— ежегодная премия для манги, издаваемой в журналах за год, предшествующий вручению премии. Премия основана и поддерживается издательством «Коданся». Первое вручение наград состоялось в 1977 году. Первая награда в общей номинации была присуждена в 1982 году, а первая премия в детской номинации — в 2003 году.

Категории 
На данный момент премия вручается в трёх категориях:
 Сёнэн (для юношей), с 1977 года.
 Сёдзё (для девушек), с 1977 года.
 Общая категория, с 1982 года.

Ранее существовала детская категория — кодомо. Она была впервые представлена в 2003 году, а с 2015 года была объединена с категориями сёнэн и сёдзё.

Лауреаты премии по годам 
Среди лауреатов премии такие известные манги как «Кэнди-Кэнди» (1977), «Сейлор Мун» (1993), «Крутой учитель Онидзука» (1998), «Корзинка фруктов» (2001), «Моя богиня!» и Fairy Tail (обе — 2009), а также «Атака на титанов» (2011).

1977—1999

2000 — наст. время

В популярной культуре 
 Герой манги School Rumble и одноимённого аниме Харима Кэндзи получает за свою мангу премию издательства , под которым, очевидно, подразумевается  (отличия в названии вызваны перестановкой первых двух иероглифов).

Примечания

Ссылки 
 Страница премии  на сайте издательства Коданся.
 

Премии в аниме и манге
Награды, появившиеся в 1977 году
Премии Японии